Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1975 года — 17-й розыгрыш чемпионатов мира. Прошёл в городе Перт с 17 по 23 марта. В первый раз чемпионом стала сборная Швейцарии.

Формат соревнований 
В турнире принимали участия десять команд — сборные Шотландии, Канады, США, Швеции, Швейцарии, Норвегии, Франции,  ФРГ, Дании и Италии. Первый раунд турнира состоял из 9 туров, после чего четыре лучшие команды попали в 1/2 финала, победители полуфиналов выходили в финал. С этого турнира начали разыгрываться матчи за 3 место.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Турнир

Групповой турнир

1 тур

2 тур

3 тур

Финал

Ссылки 
 

Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Спорт в Шотландии в 1975 году
Международные спортивные соревнования в Перте (Шотландия)
Март 1975 года
Чемпионаты мира в Шотландии